Rosi kan avse:

 Aleandro Rosi, en italiensk före detta fotbollsmålvakt
 Francesco Rosi, en italiensk filmregissör och manusförfattare
 Gianfranco Rosi, en italiensk dokumentärfilmare och regissör

Se även

 Rossi